Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya (Thai: , Aussprache: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Ayutthaya („Provinz Phra Nakhon Si Ayutthaya“). Die Provinz Ayutthaya liegt in der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya liegt im Zentrum der Provinz. Die benachbarten Landkreise (von Norden im Uhrzeigersinn) sind die Amphoe Bang Pahan, Nakhon Luang, Uthai, Bang Pa In, Bang Sai und Bang Ban. Alle Landkreise liegen in der Provinz Ayutthaya.

Geschichte 
Der heutige Landkreis Phra Nakhon Si Ayutthaya hieß zunächst Rop Krung ( – „Die Hauptstadt umgebend“),  er wurde 1897 eingerichtet. 1917 wurde er in Krung Kao ( – „Alte Hauptstadt“) umbenannt. Im Jahr 1957 wurde der Name in „Phra Nakhon Si Ayutthaya“ abgeändert, um an die alte Hauptstadt des Königreiches Ayutthaya zu erinnern. Da die Landkreise der Hauptstädte thailändischer Provinzen normalerweise Amphoe Mueang heißen gefolgt durch den Namen der Provinz, ist die Namensgebung des Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya einzigartig.

Ausbildung 
In diesem Bezirk befindet sich die Rajabhat-Universität Phranakhon Si Ayutthaya sowie die Technische Universität Rajamangala Suvarnabhumi.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Phra Nakhon Si Ayutthaya ist in 21 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 120 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Großstadt“-Status (Thesaban Nakhon) im Landkreis:
 Phra Nakhon Si Ayutthaya (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Pratu Chai, Kamang, Ho Rattanachai, Hua Ro, Tha Wasukri und den Teilen der Tambon Hantra, Ban Ko, Khlong Suan Phlu, Khlong Sa Bua, Ko Rian.

Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Ayothaya (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Phai Ling und den Teilen der Tambon Hantra, Khlong Suan Phlu.

Außerdem gibt es 13 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Pak Kran (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pak Kran.
 Phukhao Thong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Phukhao Thong.
 Samphao Lom (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Samphao Lom.
 Suan Phrik (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Suan Phrik.
 Khlong Takhian (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khlong Takhian.
 Wat Tum (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wat Tum.
 Hantra (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Hantra.
 Lumphli (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Lumphli.
 Ban Mai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Mai.
 Ban Ko (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Ban Ko.
 Khlong Sa Bua (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Khlong Sa Bua.
 Ko Rian (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Run und den Teilen der Tambon Khlong Suan Phlu, Ko Rian.
 Ban Pom (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Pom.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya von amphoe.com (in Thai)

Phra Nakhon Si Ayutthaya